Mannaberg ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Georg Mannaberg (1912–1942), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Julius Mannaberg (1860–1941), ungarisch-österreichischer Mediziner